Ричард Джеймс Аллен (; ) — индийский хоккеист на траве, вратарь. Трёхкратный олимпийский чемпион 1928, 1932 и 1936 годов.

Биография 
Ричард Аллен родился 4 июня 1902 года в городе Нагпур в Британской Индии.

Начал играть в хоккей на траве во время учёбы в школе «Дубовая роща» в Массури. Затем учился в колледже святого Иосифа в Найнитале. В 1921—1926 годах выступал за «Порт Комиссионерз» из Калькутты.

В 1928 году проявил себя на предолимпийском турнире в составе сборной Бенгалии, вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 5 матчей, не пропустив ни одного мяча.

В 1932 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 1 матч, пропустил 1 мяч от сборной Японии.

В 1936 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 4 матч, пропустил 1 мяч от сборной Германии.

Таким образом, в десяти матчах на Олимпиадах Аллен пропустил только два мяча.

Аллен — один из семи индийских хоккеистов, которые трижды выигрывали олимпийское золото (наряду с Дхианом Чандом, Ранганатханом Фрэнсисом, Балбиром Сингхом, Лесли Клаудиусом, Рандхиром Сингхом Джентлом, Удхамом Сингхом).

Обладал хорошим видением поля, предугадывая развитие игры, и быстрым мышлением.

Умер в 1969 году в индийском городе Бангалор.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1932 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Трёхкратные олимпийские чемпионы
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве